Купата на носителите на купи 1985/86 е 26-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 31 клуба, сред които 26 актуални носители на национални купи и 5 загубили финалиста (Голуей Юнайтед, Фрам Рейкявик, Университатя Крайова, Татанбаняй Баняш и Бангор Сити). България не изпраща представител вследствие на събитията от финала за Купата на България (виж: Реформа на българския футбол (1985)), а след трагедията от Хейзел английските отбори са наказани за пет години от участие в евротурнирите.

Финалът се играе на 2 май 1986 г. на стадион Стад дьо Жерлан в Лион.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 17/18/21 септември, а реваншите са на 2 октомври 1985 г.

1 Реваншът се играе в Цюрих.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 23 октомври, а реваншите са на 6 ноември 1985 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 5 март, а реваншите са на 19 март 1986 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 2 април, а реваншите са на 16 април 1986 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1985/86
 Купа на УЕФА 1985/86

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1985/86 

Купа на носителите на купи